Hrvatska:
 Grabovci (Vodice), naselje u općini Vodice

BiH:
 Grabovci (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic

Srbija:
 Grabovci (Ruma, Srbija), naselje u općini Ruma